Коломієць Петро:

Відомі представники 

 Коломієць Петро Григорович ( 1943) — український підприємець, заступник голови правління ВАТ «Укртранснафта» в м. Києві.
 Коломієць Петро Іванович (1914–1943) — сержант Робітничо-селянської Червоної Армії, Герой Радянського Союзу (1944).
 Коломієць Петро Леонтійович (1917–1974) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Коломієць Петро Опанасович — український письменник, журналіст;

Сторінки зі списками однофамільців-тезок